Баши́ловская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Башиловская улица — улица в Красноярске.
 Башиловская улица — улица в Москве.